Церковь Христа () — евангелическо-лютеранская церковь в баварском городе Ландсхут; является церковью самого многочисленного протестантского прихода в городе и центром деканата. Здание по проекту мюнхенского архитектора Карла Леммеса (1848—1903) было заложено в 1896 году и построено в 1897.

История и описание

См. также 
 Церковь Святого Мартина в Ландсхуте
 Церковь Христа Искупителя в Ландсхуте
 Церковь Святого Пия

Примечания

Литература 
 Reinhard Riemerschmid: Zur Innenrenovierung der evang.-luth. Christuskirche in Landshut/ Isar // Zeitschrift für Kirche und Kunst, 1970.
 Paul Arnold: 100 Jahre Christuskirche. Hrsg.: Pfarramt Christuskirche Landshut, [1997].

Ссылки 
 
 

Достопримечательности Ландсхута
Храмы Ландсхута
Евангелическо-лютеранская церковь Баварии
Здания и сооружения, заложенные в 1896 году
Храмы, построенные в 1897 году
Здания и сооружения, построенные в 1897 году в Германии
Лютеранские храмы Германии